Ministero dell'università e della ricerca – dicastero italiano del passato attivo dal 1988 al 2008
 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – dicastero italiano